Az 1924-es magyar férfi vízilabda-bajnokság a tizennyolcadik magyar vízilabda-bajnokság volt. A bajnokságban hét csapat indult el, a csapatok egy kört játszottak.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

II. osztály 
1. Újpesti TE 4, 2. MTK 2, 3. BEAC 0 pont, a BBTE visszalépett.

Vidék 
1. MOVE Eger SE, 2. Miskolci VSC

Források 
Gyarmati Dezső: Aranykor (Hérodotosz Könyvkiadó és Értékesítő Bt., Budapest, 2002.)
Pánczél Lajos: A magyar vizipóló története (1934)
Sport-évkönyv 1924
Sporthírlap 1924.09.15. (I. osztály)

1924